Hernán Romero puede referirse a:

 Hernán Romero Berrio (1942–), actor peruano;
 Hernán Romero Cordero (1907–1978), médico chileno.

en:Hernán Romero (disambiguation)